Trébeurden  (en bretón Trebeurden) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d’Armor, en el distrito de Lannion y cantón de Perros-Guirec.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades portuarias del océano Atlántico de Francia
Localidades de Costas de Armor